Ландэзен, Фёдор Эдуардович фон (1871—1920) — российский общественный и государственный деятель. 
 Ландэзен, Эдуард Фёдорович (27 июня (9 июля) 1837 — 8 (21) августа 1906) — доктор медицины, педиатр, общественный деятель.